Скородумовка — название нескольких населённых пунктов:
 Скородумовка — деревня в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Скородумовка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.